Korskirken kan syfta på:

 Korskirken, Oslo – en tidigare församlingskyrka i Oslo
 Korskirken, Bergen – en kyrka i Bergen från 1100-talet